Бергмарк () — шведская фамилия.

 Бергмарк, Никлас (род. 2002) — шведский футболист, внук Урвара Бергмарка.
 Бергмарк, Урвар (1930—2004) — шведский футболист, серебряный призёр чемпионата мира 1958 года. Дед Никласа Бергмарка.